Іоанн (Козлович) (1703—1758) — український церковний діяч, духовний письменник.
 Козлович Сергій Олексійович (1938—2000) — Герой Соціалістичної Праці.